Future World ("mondo futuro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Future World – film del 2018 diretto da James Franco e Bruce Thierry Cheung

Musica
Future World – album dei Pretty Maids del 1987
Future World – singolo degli Helloween del 1987, dall'album Keeper of the Seven Keys - Part I
Future World – singolo degli Every Little Thing del 1996, dall'album Everlasting
Future World – album degli Artension del 2004